Niemieckie pułki piechoty:
 179 Pułk Piechoty (14 Saksoński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 179 Pułk Piechoty (1939) – polski pułk piechoty okresu II RP